Paradrina distigma är en fjärilsart som beskrevs av Pierre Chrétien 1913. Paradrina distigma ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
distigma